Вальтер Шрот (1882—1944) — німецький воєначальник часів Третього Рейху
 Генріх Шрот (1871—1945) — німецький актор театру та кіно.

Див. також 
 Шріт — знежирене насіння олійних культур, побічний продукт виробництва рослинних олій
 Шріт (дріб) — вид боєприпасу
 Шротт